Simon Lajos (1876–1942) pedagógus, író
Simon Lajos (1891–?) ügyvéd
Simon Lajos (1907–1977) ortopéd sebész, az orvostudományok kandidátusa
Simon Lajos (1925–?) író
Simon Lajos (1951–) sportorvos
Simon Lajos (1951–) pszichiáter, pszichoterapeuta
Simon Lajos (1935–1992) tájfutó
Simon Lajos (1935–2008) költő, újságíró